Савезници могу бити:

 Савезници, удружени појединци, групе, народи или државе коју су на истој страни

 Савезници у Првом светском рату
 Савезници у Другом светском рату
 Савезници (филм), амерички филм из 2016.